Beginnings – album degli Slade (Ambrose Slade) del 1969
Beginnings – album di Thin Lizzy del 1972
Beginnings – album di Steve Howe del 1975
Beginnings – album di Trevor Rabin del 1978
Beginnings – album di The Allman Brothers Band del 1973
Beginnings – album degli Happy the Man del 1990, contenente incisioni del periodo 1974-1975
Beginnings – album degli UFO del 2009